Ludzie o nazwisku Gomes:
 Aristides Gomes (ur. 1954) – premier Gwinei Bissau
 Carlos Gomes Júnior (ur. 1949) – premier Gwinei Bissau
 Ciro Gomes (ur. 1957) – brazylijski polityk
 Fernando Gomes – strona ujednoznaczniająca
 Francisco da Costa Gomes (1914-2001) – portugalski generał, polityk, prezydent kraju.
 Heurelho Gomes (ur. 1981) – brazylijski piłkarz
 João Gomes da Silva (1671-1738) – portugalski wojskowy
 Naide Gomes (ur. 1979) – portugalska siedmioboistka
 Nuno Gomes (ur. 1976) – portugalski piłkarz
 Ricardo Gomes (ur. 1964) – brazylijski piłkarz
 Tiago Gomes – strona ujednoznaczniająca

Stadiony w Brazylii:
 Estádio Antonio Gomes Martins
 Estádio Cel. Emilio Gomes
 Estádio José Gomes da Costa
 Estádio Severiano Gomes Filho
Inne:
 (17856) Gomes – planetoida
 Port lotniczy Manaus (Eduardo Gomes International Airport)
 Torneio Roberto Gomes Pedrosa – brazylijski ogólnokrajowy turniej piłkarski